Mariano Prado puede referirse a:
 Mariano Prado Baca (1776-1837), político y abogado centroamericano, cuatro veces Jefe de Estado de El Salvador
 Mariano Ignacio Prado Ochoa (1825-1901), Presidente de Perú al comienzo de la Guerra del Pacífico
 Mariano Prado Ugarteche (1870-1946), abogado, catedrático universitario, empresario y político peruano, hijo de Prado Ochoa